Кот в сапогах может означать:

 «Господин кот, или Кот в сапогах» — сказка Шарля Перро.
 Кот в сапогах — стихотворная версия В. А. Жуковского.

Пьесы
 Кот в сапогах — пьеса Н. Собольщикова-Самарина по мотивам сказки Шарля Перро.
 Кот в сапогах — пьеса М. А. Кузмина, по мотивам сказки Шарля Перро и драмы Людвига Тика.
 Кот в сапогах — пьеса-сказка в стихах Гейнца Калау, по мотивам сказки Шарля Перро.
 Кот в сапогах (Der gestiefelte Kater) — пьеса Людвига Тика (1797).

Музыкальные произведения
 Кот в сапогах — детская опера в двух частях композитора Цезаря Кюи.
 Кот в сапогах — произведение украинского композитора Вадима Гомоляки.
 Кот в сапогах — автор музыки Егор Шашин, автор либретто Евгений Муравьёв (2012).
Художественные фильмы
 Новые похождения Кота в сапогах — фильм Александра Роу (СССР, 1958)
 Кот в сапогах — фильм Юджина Марнера (США, 1988).
 Про кота… — фильм-мюзикл Святослава Чекина (СССР, 1985)

Телеспектакли
 Кот в сапогах (телеспектакль) — телевизионная версия спектакля театра им. Е. Вахтангова (1979).

Спектакли
 Кот в сапогах (Ошеров) — в ТЮЗе им. Ю. П. Киселева (Сартаов), режиссёр Ю. П. Ошеров (2000).

Мультфильмы
 Кот в сапогах — мультфильм сестёр Брумберг (Союзмультфильм), 1938 год.
 Кот в сапогах — мультфильм сестёр Брумберг (Союзмультфильм), 1968 год.
 Кот в сапогах — мультфильм Гарри Бардина, 1995 год.
 Кот в сапогах — мультфильм, спин-офф во франшизе «Шрек», 2011 год.
 Кот в сапогах — главный герой.
 Puss in Boots — видеоигра, приуроченная к выходу фильма.
 Fruit Ninja: Puss in Boots — видеоигра, ответвлённая от Fruit Ninja.
 Кот в сапогах 2: Последнее желание — мультфильм, сиквел «Кота в сапогах» 2011 года.
 «Похождения Кота в сапогах» (Nagagutsu o Haita Neko no Bouken) — мультсериал 1992 года.

Трилогия студии Toei «Кот в сапогах»
  — режиссёр Кимио Ябуки, художник Хаяо Миядзаки, студия Toei, по мотивам сказки Шарля Перро и «Трёх мушкетёров» Александра Дюма.
  — приключения Кота в Сапогах на Диком Западе, студия Toei, режиссёр Кацумата Томохару, сценарий Фусэ Хирокадзу.
  — по мотивам романа «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна, студия Toei, режиссёр Сидара Хироси, сценарий Ямадзаки Тадаки.

См. также 

 Кот (значения)
 Пёс в сапогах — мультфильм.